La Northern Arizona University (ou NAU) est une université publique située à Flagstaff en Arizona aux États-Unis.

Lien externe
  Site officiel

 

Université en Arizona
Flagstaff (Arizona)
Fondation en 1899